Premios TVyNovelas el término hace referencia a:

 Premios TVyNovelas (1991 - 2018), premio colombiano.
 Premios TVyNovelas (1983 - 2020), premio mexicano.